Скотт Кінг (;  21 січня 1977, Саскатун, Канада) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року виступами за університетську команду Бостона. П'ять років грав за різноматні клуби нижчих США та Канади.

Влітку 2001 перебрався до Європи, де рік виступав за «Бад Тельц». Загалом одинадцять сезонів відіграв за клуби Німецької хокейної ліги, останні два сезони провів у складі клубу «Лужицькі лиси».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок ДЕЛ — 2004, 2007, 2008, 2009.
 Нагорода Плюс-Мінус ДЕЛ — 2008.

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb  
Профіль на eliteprospects  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бад Тельц»
Хокеїсти «Ізерлон Рустерс»
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Ганновер Скорпіонс»
Уродженці Саскатуна